"Trăiască Regele" (en català visca el rei), també conegut com a "Imnul Regal" (Himne Reial)  va ser l'himne nacional del Regne de Romania entre 1884 i 1948. La música va ser composta el 1861 per Eduard Hübsch, un capità de l'exèrcit que més tard es va convertir en el cap del departament de música del ministre de Guerra. Les lletres van ser escrites pel poeta romanès Vasile Alecsandri el 1881, quan Romania es va convertir en un Regne.

Deriva del "Marș triumfal" de Hübsch, el primer himne de Romania. L'adopció de Trăiască Regele fou el 1884, tot i que tots dos són essencialment la mateixa cançó.

Referències 

Himnes nacionals
Història de Romania